Bruckhaus ist

ein Familienname:
 Helgard Bruckhaus (1939–2022), deutsche Synchronsprecherin und Hörspielsprecherin

ein Ortsname:
 Bruckhaus (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Bruckhaus (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern

geografische Objekte:

 Bruckhaus (Lauingen), Baudenkmal

Siehe auch:
 Friedwart Bruckhaus-Förderpreis
 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (kurz FBD), internationale Wirtschaftskanzlei
 Bruckhausen
 Brockhaus